Jean Courtois est un nom partagé par plusieurs personnes :
 Jean Courtois (?–1436), héraldiste sicilien ;
 Jean Courtois (fl. 1530–1545), compositeur ;
 Jean Courtois (), vitrailliste de l'Église Notre-Dame-des-Marais de La Ferté-Bernard ;
 Jean Courtois (1912–1992), homme politique, maire de Damparis de 1944 à 1965 ;
 Jean Courtois (colonel) (1767-1836), colonel français de la Révolution et de l'Empire.

Voir aussi